Змагання з боксу у ваговій категорії до 75 кілограмів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 проводилися з 28 липня по 12 серпня. У них взяли участь 28 спортсменів з 28 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
|RD1-score12 =16
| RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |Солтан Мігітінов|AZE|2012|літніх}}|RD1-score13 =20
| RD1-team14=|RD1-score14=12
| RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2 |Аббос Атоєв|UZB|2012|літніх}}|RD1-score19 =11
| RD1-team20=|RD1-score20=9
| RD1-team21=|RD1-score21 =
| RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2 ||USA|2012|літніх}}|RD1-score22 = ТН
| RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2 |Віджендер Сінґх|IND|2012|літніх}}|RD1-score23 =14
| RD1-team24=|RD1-score24=10
| RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2 |Адем Кіліччі|TUR|2012|літніх}}|RD1-score25 =14
| RD1-team26=|RD1-score26=7
| RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2 ||SRB|2012|літніх}}|RD1-score27 =13
| RD1-team28=|RD1-score28=12
| RD1-team29=|RD1-score29=11
| RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2 ||ALG|2012|літніх}}|RD1-score30 =13
| RD2-team01=|RD2-score01=18
| RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |Ентоні Огого|GBR|2012|літніх}}|RD2-score02 =18 +
| RD2-team03=|RD2-score03=12
| RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Стефан Хартел|GER|2012|літніх}}|RD2-score04 =19
| RD2-team05=|RD2-score05=7
| RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2 |Золтан Харчша|HUN|2012|літніх}}|RD2-score06 =16
| RD2-team07=|RD2-score07=11
| RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |Есківа Фалькао|BRA|2012|літніх}}|RD2-score08 =24
| RD2-team09=|RD2-score09=10
| RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2 |Аббос Атоєв|UZB|2012|літніх}}|RD2-score10 =12
| RD2-team11=|RD2-score11=15
| RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2 |Віджендер Сінґх|IND|2012|літніх}}|RD2-score12 =16
| RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |Адем Кіліччі|TUR|2012|літніх}}|RD2-score13 =20
| RD2-team14=|RD2-score14=11
| RD2-team15=|RD2-score15=13
| RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |Мурата Рьота|JPN|2012|літніх}}|RD2-score16 =21
| RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |Ентоні Огого|GBR|2012|літніх}}|RD3-score01 =15
| RD3-team02=|RD3-score02=10
| RD3-team03=|RD3-score03=10
| RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Есківа Фалькао|BRA|2012|літніх}}|RD3-score04 =14
| RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2 |Аббос Атоєв|UZB|2012|літніх}}|RD3-score05 =17
| RD3-team06=|RD3-score06=13
| RD3-team07=|RD3-score07=13
| RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |Мурата Рьота|JPN|2012|літніх}}|RD3-score08 =17
| RD4-team01=|RD4-score01=9
| RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |Есківа Фалькао|BRA|2012|літніх}}|RD4-score02 =16
| RD4-team03=|RD4-score03=12
| RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Мурата Рьота|JPN|2012|літніх}}|RD4-score04 ='''13
| RD5-team01=|RD5-score01=13
| RD5-team02=